Il termine maturazione può riferirsi a:
Maturazione umana
Maturazione dei frutti
Maturazione del formaggio
Maturazione del calcestruzzo
Maturazione dell'mRNA